Вальделинарес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре.  Занимает площадь  км². Население — 116 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Valdelinares

Муниципалитеты Теруэля